Bluecoat steht für:
 Bluecoat (Unternehmen), US-amerikanischer Hardwarehersteller
 Operation Bluecoat, Militäroperation im Zweiten Weltkrieg, siehe Schlacht um Caen #Die Operation Bluecoat (30. Juli bis 7. August)
 The Bluecoat, Bauwerk in Liverpool, Vereinigtes Königreich